Doğanyurt (district), een Turks district in de provincie Kastamonu
 Doğanyurt (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Doğanyurt